

Astronomia
3999 Aristarchus – il nome di un asteroide
Aristarchus – cratere lunare.

Onomastica
Aristarco – nome proprio di persona maschile

Persone
Nome
Aristarco di Atene – oligarca ateniese
Aristarco di Samo – filosofo e astronomo
Aristarco di Samotracia – grammatico greco
Aristarco di Tessalonica – seguace di Paolo di Tarso e considerato primo vescovo di Salonicco
 Aristarco - medico greco assegnato alla corte di Berenice, moglie di Antioco II, re di Siria, intorno al 261-246 a.C., che la persuase ad affidarsi alle mani della sua nemica Laodice I dopo la morte di Antioco; la vicenda si concluse con l'esecuzione della sfortunata Berenice e di suo figlio neonato.
 Aristarco - medico dalla storia oscura, forse originario di Tarso, le cui prescrizioni mediche sono citate da scrittori successivi e più rinomati come Galeno e Sicamus Aëtius.

Cognome
Guido Aristarco – sceneggiatore e critico cinematografico italiano
Tiziana Aristarco – regista italiana

Note